Polynéri kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Polynéri (ort i Grekland, Thessalien), Trikala, 
 Polynéri (ort i Grekland, Epirus), Thesprotia, 

Robotskapade Greklandförgreningar